Municipio de Ada puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ada (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Ada (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Ada (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.